Le château de Septfontaines peut faire référence au :
 château de Septfontaines (), ancienne résidence seigneuriale des frères Boch érigée au , située dans le quartier de Rollingergrund / Belair-Nord à Luxembourg ;
 château de Septfontaines (), château médiéval faisant partie de la vallée des sept châteaux, situé dans la section de commune de Septfontaines à Habscht.

Voir aussi 
 

Septfontaines